Zabow bezeichnet: 

 Zabow (Wüstung), im Mittelalter ein Dorf im Herzogtum Pommern
 Żabów, deutsch Sabow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen